Ozren może oznaczać:
 Ozren (Bośnia i Hercegowina) – góra w północnej Bośni i Hercegowinie
 Ozren (Pešter) – góra w południowo-zachodniej Serbii
 Ozren (Sokobanja) – góra we wschodniej Serbii
 Ozren (wieś) – wieś w Bośni i Hercegowinie, na obszarze Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš
 Klasztor Ozren w Serbii
 Ozren (imię) – serbskie imię męskie